Algemene verkiezingen in Zambia kan verwijzen naar:

Algemene verkiezingen in Zambia (1968) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
Algemene verkiezingen in Zambia (1973) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
Algemene verkiezingen in Zambia (1978) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
Algemene verkiezingen in Zambia (1983) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
Algemene verkiezingen in Zambia (1988) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
Algemene verkiezingen in Zambia (1991) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
Algemene verkiezingen in Zambia (1996) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
Algemene verkiezingen in Zambia (2001) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
Algemene verkiezingen in Zambia (2006) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
Algemene verkiezingen in Zambia (2011) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
Algemene verkiezingen in Zambia (2016) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen

Zie ook
Zambiaanse presidentsverkiezingen